Cracidae - uma família de aves
 Mutum (filme) - filme de 2007, dirigido por Sandra Kogut
 Mutum (Minas Gerais) - município brasileiro do estado de Minas Gerais

Desambiguação